Área micropolitana de St. Marys podría referirse a:

 Área micropolitana de St. Marys (Georgia)
 Área micropolitana de St. Marys (Pensilvania)